Mario Costa (diplomaat) (1951-), Maltees diplomaat
 Mario Costa (filosoof), (1936-), Italiaans filosoof
 Mario Costa (regisseur) (1904-1995), Italiaans regisseur
 Mário Costa (1985-), Portugees wielrenner